Babson task je vrsta šahovskega problema, pri katerem se v rešitvi pojavijo promocije v vse štiri figure (dama, trdnjava, lovec in skakač), pri čemer nasprotna stran odgovarja s promocijo v istovrstno figuro. Problem je poimenovan po Josephu Babsonu (1852 - 1929), prvemu znanemu sestavljavcu, ki je poskušal sestaviti tak problem. Naloga je več kot pol stoletja veljala za nerešljivo v obliki direktnega mata (mat v n potezah). Tehnično gledano je naloga posebna oblika problema allumwandlung (problem, ki vsebuje štiri pretvorbe: D, T, L, S).

Predhodniki Babson taska 

Problem iz leta 1912, mat v štirih potezah, ki ga je sestavil Wolgang Pauly rešuje tri četrtine Babson taska (tri pretvorbe od zahtevanih štirih).

Rešitev je 1. b3! Nakar sledijo variante:
1... a1D 2. f8D Db2 3. Da8 Dxc1 4. Df3 mat
1... a1T 2. f8T a2 3. Tf6 Kxh4 4. Th6 mat
1... a1S 2. f8S a2 3. Sg6 Sxb3 4. Sf4 mat
Torej: na vsako obrambo črnega s promocijo odgovarja beli z istovrstno promocijo. Problem ni Babson task, ker promocija v lovca ne vodi k rešitvi: 
1... a1L 2. f8L ne deluje, beli mora igrati 2. f8D s podobno igro kot zgoraj.

Babson task v samomatu 
Prvi problemi, ki izpolnjujejo pogoje Babson taska so bili v obliki samomata. Babson sam je že leta 1914 sestavil nalogo, ki sicer ustreza zahtevam, vendar promovirajo trije različni kmetje. 
Na Turnirju Babson Task, ki je potekal v letih 1925-26 je prvo nagrado osvojil Henry Wald Bettmann s samomatom v treh potezah, ki izpolnjuje vse zahteve. 

Rešitev (ključ) je poteza 1.a8=B, nakar sledi:
1...fxg1=D 2. f8=D 
2... Dxf1/Dxc5 3.b5 Dxb5#
2... D-kamorkoli 3. karkoli  xD Txa6#
1...fxg1=T 2. f8=T T- kamorkoli 3. karkoli xT Txa6#
1...fxg1=L 2. f8=L L- kamorkoli 3. karkoli xL Txa6#
1... fxg1=S 2. f8=S S- kamorkoli 3. karkoli xS Txa6#

Kasneje je sledilo še mnogo samomatov v obliki Babson taska.

Babson task v direktnem matu 
Sestaviti Babson task v obliki direktnega mata se je zdela dolgo časa nemogoča naloga. V 1960. se je naloge lotil Pierre Drumare in se z njo ubadal slabih dvajset let. Uspel je sestaviti Babson task, kjer je namesto skakača nastopal nočni jahač, ki se giblje podobno kot skakač, le da lahko vleče daljše poteze.
Leta 1980 je Drumare uspel narediti problem, ki ustreza zahtevam Babson taska, vendar je bil rezultat precej pomanjkljiv s problemskega stališča, kar je priznaval tudi Drumare sam. 

Ključ je poteza 1.Tf2, ki ji sledijo jemanja črnega na b1 in kot odgovor jemanje in promocije belega na g8.

V problemu je neobičajno veliko figur, kar šteje v problemskem šahu za precejšna slabost, ravno tako je na deski kar šest promoviranih figur, za povrh pa je pozicija še ilegalna, ni je mogoče doseči iz začetne postave. Navkljub vsemu, pa je bil to prvi Babson task v obliki direktnega mata. Dve leti kasneje je Drumare opustil nalogo, saj je menil, da problem ne bo nikoli rešen v zadovoljivi obliki.

Leta 1983 pa je skoraj neznani sestavljavec, sicer nogometni trener iz Kazahstana, Leonid Yarosh našel precej boljšo rešitev: pozicija je bila legalna, brez promoviranih figur na deski. Problem je bil objavljen v reviji Šahmatij v SSSR marca 1983 in velja za prvo povsem ustrezno rešitev Babson taska.

Rešitev je 1.Txh4, glavne variante pa:
1. ... cxb1D 2.axb8D Dxb2 (2... De4 3.Dxf4 Dxf4 4.Txf4 mat) 3.Db3 Dc3 4.Dxc3#
1. ... cxb1T 2.axb8T Txb2 3.Tb3 Kxc4 4.Txf4 mat
1. ... cxb1L 2.axb8L Le4 3.Lxf4 Lxh1 4.Le3 mat
1. ... cxb1S 2.axb8S Sxd2 3.Sc6+ Kc3 4.Tc1 mat

Tudi Yaroshev problem ima manjšo pomanjkljivost, prva poteza je jemanje figure, kar velja za (manjšo) slabost v problemskem šahu. 

Avtor sam je popravil problem in avgusta 1983 objavil popravljeno različico problema. Ta velja za enega najpomembnejših šahovskih problemov vseh časov.

Rešitev problema mat v štirih potezah je: 1.a7. Variante so podobne kot v originalnem problemu:
1. ... axb1D 2.axb8D Dxb2 (2... De4 3.Dxf4 Dxf4 4.Txf4 mat) 3.Dxb3 Dc3 4.Dbxc3 mat
1. ... axb1T 2.axb8T Txb2 3.Txb3 Kxc4 4.Da4 mat
1. ... axb1L 2.axb8L Le4 3.Lxf4 Lxa8 4.Le3 mat
1. ... axb1S 2.axb8S Sxd2 3.Dc1 Se4 4.Sc6 mat

Yarosh je leta 1983 komponiral še en čisto drugačen Babson task in leta 1986 še enega. Poleg tega pa je kasneje tudi več drugih avtorjev sestavilo Babson task.

Ciklični Babson 

Leta 2004 je Peter Hoffman v reviji Die Schwalbe objavil problem na desni, mat v štirih potezah. Problem je Babson task v spremenjeni obliki: namesto da beli odgovarja s promocijo v istovrstno figuro, odgovarja s ciklično spremembo. Na promocijo črne dame odgovori s promocijo belega lovca, na promocijo črnega lovca s promocijo bele trdnjave, na promocijo črne trdnjave s promocijo belega skakača, na promocijo črnega skakača pa odgovori s promocijo bele dame. Shematično D->L->T->S->D. 
Ključ je 1.Sxe6, z grožnjo 2.hxg8D in 3.Df7#. Tematske obrambe so:
1...d1D 2.hxg8L (2.hxg8D? Dd7+ 3.Lxd7 je pat), grozi 3.c4+ D kamorkoli 4.LxD# 
2...Dd7+ 3.Lxd7 Kxg6 4.Txh6#
2...Dxc1 3.Txg5 (grozi: 4.Tf5#) hxg5 4.Dh8#
1...d1T 2.hxg8S (2.hxg8D? Td4+ 3. c4 pat) Kxe6 3.Dxe2+ K-kamorkoli 4.De5#
1...d1L 2.hxg8T (2.hxg8D? pat) Kxe6 3.Td8 3.Kf6 Td6#
1...d1S 2.hxg8D Sxb2+ 3.~ in 4.Df7#

Poleg glavnih variant je še množica stranskih.

Podobno kot Drumarjev  Babson task tudi ta problem uporablja promovirane figure in ima jemanje v prvi potezi, pa vendar je to prvi ciklični Babson task.

Viri in opombe 
 Jeremy Morse, Chess Problems Tasks and Records (Faber and Faber, 1995, 2001) - vsebuje poglavje o Babson tasku

Zunanje povezave 
A number of Babsons on Tim Krabbé's page
A detailed analysis of Yarosh's second Babson by Tim Krabbé
A history of the Babson task from chessbase.com
A few Babson problems at Chess Composition Microweb
Creative workshop of Leonid V. Jarosh 

Problemski šah